pomadka – rodzaj cukierka (np. krówka)
 pomadka – kosmetyk, szminka (pomadka do ust)

Zobacz też 
 pomada